

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ands“ beginnt.

Ands 



Andsk 
 Andskär, Steven (* 1964), schwedischer Autorennfahrer

Andsn 
 Andsnes, Leif Ove (* 1970), norwegischer Pianist